Le Cessna TU206G est un avion utilitaire développé par l'entreprise américaine Cessna.

Pays utilisateurs 

  Aéronavale bolivienne
  Aéronavale colombienne
  Armée de terre colombienne
  Armée de l'air équatorienne
  Armée de terre équatorienne
  Armée de l'air guatémaltèque
  Armée de l'air mexicaine
  Aéronavale péruvienne
  Armée de terre péruvienne
  Armée de terre vénézuélienne

Notes et références 

Aéronef Cessna
Avion des années 1970